Краснобро́дский городско́й о́круг — муниципальное образование в Кемеровской области России. 

В рамках административно-территориального устройства находится на территории посёлка городского типа областного подчинения Краснобродский с административно подчинёнными населёнными пунктами.

Административный центр — посёлок городского типа Краснобродский.

История 
Городской округ образован в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ от 17 декабря 2004 года.

Территория округа до 2004 года подчинялась Беловскому горсовету. Имелись населённые пункты Краснобродский, Артышта, Дуброво, Сухановка (до 1999).

Согласно Закону Кемеровской области «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области» N 215-ОЗ от 27 декабря 2007 года представляет собой  посёлок городского типа областного подчинения Краснобродский.

С 20 мая 2022 Краснобродский городской округ присоединен к Прокопьевскому муниципальному району

Население

Населённые пункты 
Городской округ (посёлок  городского типа областного подчинения) включает населённые пункты:

Экономика
На территории округа расположены Краснобродский угольный разрез, а также железнодорожный узел Артышта.

Примечания

Ссылки
Краснодарский территориальный отдел Прокопьевского муниципального района

Краснобродский городской округ